Le terme Flapjack peut désigner :
 Flapjack, un gâteau d'origine britannique, ressemblant à une barre énergétique ;
 Type de crêpe américaine, produite épaisse et qui se mange non-roulée ;
 Une prise de catch ;
 Moi, Flapjack et les Martiens, une histoire de science-fiction ;
 Les Merveilleuses Mésaventures de Flapjack, série télévisée diffusée sur Cartoon Network.

Toponymes
Rivière Flapjack, un tributaire de la Baie Mattawa au Sud-Ouest du réservoir Gouin, coulant dans  La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.